Mansale ist der Familienname folgender Personen:
 Chickau Mansale (* 1983), vanuatuischer Fußballspieler
 Don Mansale, vanuatuischer Fußballspieler
 Edy Mansale (* 1973), vanuatuischer Fußballspieler